Цец — фамилия. Известные носители:

 Иоанн Цец — византийский филолог XII века, плодовитый комментатор античных авторов.
 Янош Цец — венгерский военачальник, участник Весны народов 1848—1849 годов.